Tverskaja (metrostation Moskou), metrostation in Moskou.
 Tverskaja oelitsa, straat in Moskou.
 Tverskaja (wijk), wijk in Moskou